Among Those Present – film del 1917 prodotto dalla Essanay
 Among Those Present – film del 1919 diretto da Ray Grey e Erle C. Kenton
 Alla conquista di un cuore (Among Those Present) – film del 1921 diretto da Fred C. Newmeyer